Das Al-Ahram PSA Masters 2000 fand vom 26. bis 31. März 2000 in Hurghada, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00.
 
Peter Nicol gewann das Endspiel gegen Jonathon Power mit 15:13, 15:7 und 15:6.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1999/00
2000
Squashturnier in Hurghada